Dsjubin ist der Familienname der folgenden Personen:
 Dsmitryj Dsjubin (* 1990), weißrussischer Geher
 Eduard Godelewitsch Dsjubin, besser bekannt als Eduard Georgijewitsch Bagrizki (1895–1934), russisch-sowjetischer Dichter, Übersetzer und Dramaturg